ALR peut faire référence à :
  ;
 anesthésie locorégionale, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Amicale laïque de Redon ;
 arme à létalité réduite.